Regina (lateinisch regina ‚Königin‘) steht für:

 Regina (Vorname), weiblicher Vorname
 (285) Regina, Asteroid des Hauptgürtels
 Mount Regina, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Regina (Band), bosnische Rockband
 Regina (1987), italienischer Spielfilm 
 Regina (2013), ein Film von 2013 über Regina Jonas
 Regina (Oper), eine Oper des Komponisten Albert Lortzing
 Regina (Blitzstein), eine Oper des Komponisten Marc Blitzstein
 Regina Medal, US-amerikanischer Literaturpreis für Kinderbuchautoren
 Regina (Rebsorte), weiße Tafeltraube
 Regina (Kirsche), eine Kirschsorte
 Regina (Gattung), eine Gattung der Wassernattern
 Regina (Schiff), ehemaliger Werftschlepper, Museumsschiff in Vegesack
 Regina (Tōbu Dōbutsu Kōen), eine Holzachterbahn im Tōbu Dōbutsu Kōen
 Regina (Automarke), ehemalige französische Automobilmarke (1903–1908) aus Paris
 Automobiles Regina, ehemaliger französischer Automobilhersteller (1922–1925) aus Paris
 Bombardier Regina, ein Zugtyp für Regionalverkehr in Schweden
 Horex Regina, deutsches Motorradmodell 
 University of Regina, Universität in Regina und Saskatoon, Kanada

Personen:
 Elis Regina (1945–1982), brasilianische Sängerin
 Esther Regina, spanische Schauspielerin
 Paul Regina (1956–2006), US-amerikanischer Schauspieler

Orte:
 Kurzform von Castra Regina, das heutige Regensburg
 Regina (Hispanien), antiker Ort in Hispania Baetica

in Französisch-Guayana:
 Régina

in Kanada:
 Regina (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Regina (Idaho), im Ada County
 Regina (Minneapolis), im Hennepin County, Minnesota
 Regina (Missouri), im Jefferson County
 Regina (New Mexico), im Sandoval County
 Regina (Virginia), im Lancaster und Northumberland County
 Regina (Wisconsin), im Shawano County

Siehe auch:
 La Regina
 Villa Regina
 Zeche Regina
 Regine